Silber steht für:

 Silber (Ag), Edelmetall und chemisches Element
 Silber (Farbe), Weißton bzw. Schmuckfarbe
 Silber, heraldisches Metall als Tingierung, siehe  Tingierung #Metalle
 Silber (Familienname), deutscher Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Silbermedaille, Auszeichnung, siehe Medaille #Sportmedaillen
 Silberpreis, Weltmarktpreis für Silber
 Silberwährung, Währung auf Silberbasis
 Silber (Album), Studioalbum von Stefan Stoppok (1995)
 Silber (Band), ehemalige deutsche Formation der Neuen Deutschen Härte
 Silber – Die Trilogie der Träume, dreiteiliger deutscher Fantasy-Roman von Kerstin Gier (2013, 2014 und 2015)

Siehe auch:
 Hotel Silber
 Zilber
 Silberer